

Ludzie o tym nazwisku 
 Abdoulaye Sané (ur. 1992) – senegalski piłkarz
 Leroy Sané (ur. 1996) – niemiecki piłkarz
 Ludovic Sané (ur. 1987) – senegalski piłkarz
 Salif Sané (ur. 1990) – senegalski piłkarz

Inne 
 „Sané” – nazwa francuskich okrętów